DJ Trace: Brits musicus en DJ
 Trace (band): Nederlandse band
 Trace (album): debuutalbum van deze band

Zie ook 
 Tracé (definitie van de as van een verkeersweg, spoorbaan of waterweg): zie alignement
 Traces doorverwijspagina